Обращение Принцесса Александра может относиться к следующим венценосным особам:

Сортировка по годам жизни, хронологическая
  (63 до н. э. — 28 до н. э.) — дочь Гиркана II, внучка Александра Янная, жена Александра Янная II.
 Александра Датская (1844—1925) — супруга Эдуарда VII, короля Великобритании и Ирландии, императора Индии.
 Александра Георгиевна (1870—1891) — принцесса Греческая и Датская, после замужества — российская Великая княгиня.
 Александра Саксен-Кобург-Готская (1878—1942) — четвёртый ребёнок и третья дочь Альфреда, герцога Эдинбургского и Саксен-Кобург-Готского, и великой княгини Марии Александровны; внучка императора Александра II и королевы Виктории; супруга князя Эрнста II Гогенлоэ-Лангенбургского.
 Александра Мекленбург-Шверинская (1882—1963) — великая герцогиня Мекленбург-Шверинская, супруга великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца IV, урождённая принцесса Кумберланд-Брауншвейг-Люнебургская.
 Александра Зондербург-Глюксбургская (1887—1957) — вторая старшая дочь Фридриха Фердинанда, герцога Шлезвиг-Гольштейнского и его супруги Каролины Матильды Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургской.
 Александра (герцогиня Файф) (1891—1959) — член британской королевской семьи, внучка короля Эдуарда VII.
 Александра Греческая (1921—1993) — принцесса Греческая, принцесса Датская, дочь короля эллинов Александра I из рода Глюксбургов, в замужестве — последняя королева Югославская.
 Александра Кентская (род. 1936) — член британской королевской семьи, принцесса Кентская, двоюродная сестра Елизаветы II.
  (1937—2015) — жена , политик и филантроп.
  (род. 1959) — жена Андреаса Лейнингенского.
 Александра (графиня Фредериксборгская) (род. 1964) — первая супруга Иоахима, принца Датского, мать принца Николая и принца Феликса.
 Александра Греческая (род. 1968) — старшая дочь Михаила, принца Греческого и Датского
  (род. 1970) — второй ребёнок и первая дочь Рихарда Сайн-Витгенштейн-Берлебурга и Бенедикты Датской.
  (род. 1972) — дизайнер мебели, имидж-директор компании DvF''; дочь миллиардера Роберта Уоррена Миллера.
 Александра Люксембургская (род. 1991) — четвёртый ребёнок и единственная дочь Великого герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре; принцесса Нассау и принцесса Бурбон-Пармская.
 Александра, принцесса Ганновера (род. 1999) — единственная дочь принцессы Монако Каролины и принца Эрнста Августа V.
 Ингрид Александра (принцесса Норвегии) (род. 2004) — старшая дочь наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит, внучка короля Харальда V.

См. также 
 Принцесса
 Александра